Egor'evskij rajon 

Egor'evskij rajon, rajon del Territorio dell'Altaj
Egor'evskij rajon, rajon dell'Oblast' di Mosca